Kiribati
Malden  – atollo delle Sporadi equatoriali
 Paesi Bassi
Malden  – località del comune di Heumen
 Stati Uniti d'America
Malden  – villaggio della Contea di Bureau, Illinois
Malden  – città della Contea di Middlesex, Massachusetts
Malden  – città della Contea di Dunklin, Missouri
Malden  – census-designated place della Contea di Ulster, New York
Malden  – comunità non incorporata della Contea di Kanawha, Virginia Occidentale
Malden  – città della Contea di Whitman, Washington